В предварительном раунде отборочного турнира к чемпионату Европы 2017 участвовало восемь слабейших по рейтингу сборных. Команды, разбитые на две группы по четыре команды, провели однокруговые турниры. Победители групп квалифицировались в следующую стадию отборочного турнира. Жеребьёвка предварительного раунда состоялась 19 января 2015 года. Матчи в группах прошли с 4 по 9 апреля 2015 года в Молдавии и на Мальте.

Время начала матчей — CEST, UTC+2.

Результаты

Группа А

1 тур

2 тур

3 тур

Группа В

1 тур

2 тур

3 тур

Бомбардиры 

5 мячей

  Раннва Андреасен

4 мяча

  Катя Чкония

  Хейди Севдаль

3 мяча

  Татьяна Матвеева
  Лела Чичинадзе

  Лине Вациете
  Иления Каработт

  Дорианна Теума
  Клаудия Кипер

2 мяча

  Раса Иманалиева

  Эми Томпсон

  Рэйчел Кушьери

1 мяч

  Бибиана Гонсалвеш
  Альба Лопес
  Марина Фернандес
  Сандра Войтане
  Рената Федотова

  Соната Ванагайте
  Джессика Биркель
  Мартина Борг
  Людмила Андоне
  Елена Порожнюк

  Лив Арге
  Фридрун Даниэльсен
  Милья Симонсен

1 автогол

  Иева Бидермане

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017